Dreadnoughtus est un genre éteint de très grands dinosaures sauropodes du Crétacé supérieur, un titanosaure retrouvé en Argentine (Amérique du Sud). C'est l'un des plus lourds vertébrés terrestres jamais découverts.

L'espèce type et seule espèce connue, Dreadnoughtus schrani, a été nommée et décrite par Kenneth Lacovara et ses collègues en 2014.

Étymologie 
Le nom générique Dreadnoughtus signifie « qui ne craint rien » et fait référence aux navires cuirassés de type dreadnought. Le nom spécifique schrani a été donné en l'honneur de l'entrepreneur américain Adam Schran, qui a soutenu le projet.

Découvertes 
Le genre est basé sur l'holotype, référencé MPM-PV 1156. Il est constitué de fossiles partiels de maxillaire, d'une dent, de vertèbres dorsales et caudales, de sacrum, d'arcs hémaux, de ceinture scapulaire, de membres, de sternum, de bassin, de pieds, de tibia, de métatarses et d'une griffe. On lui associe également un paratype, MPM-PV 3546, retrouvé au même endroit que l'holotype.

Les fossiles ont été découverts en 2005 par Lacovara dans une strate de la formation géologique de Cerro Fortaleza, dans la province de Santa Cruz, Patagonie, daté de la fin du Crétacé supérieur, du Campanien - Maastrichtien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Description 

La taille et la masse du spécimen type de Dreadnoughtus schrani, MPM-PV 1156, un animal presque adulte, sont estimées lors de sa description en 2014 à  pour une masse de . Cette dernière valeur a eu un grand succès médiatique, car Dreadnoughtus était considéré alors comme l'animal le plus lourd ayant jamais vécu sur Terre (pour un dinosaure connu par deux spécimens dont on connait suffisamment d'os qui permettent une évaluation avec une certitude raisonnable).

Un an plus tard, en 2015, K. T. Bates et ses collègues réévaluent sa masse en utilisant d'autres équations et en le comparant avec des valeurs obtenues pour des dinosaures mieux connus. Les trois volumes estimés de l'animal s'établissent à 27, 32,5 et . À partir de ces volumes les valeurs de masse sont de 22,1, 27,7 et .

Classification 

Selon l'analyse cladistique de Lacovara  (2014), Dreadnoughtus schrani semble être une base dérivée de titanosaures n'étant pas tout à fait un lithostrotien. Le cladogramme suivant est tiré de leurs travaux qui le placent en groupe frère des Lithostrotia. Les auteurs demeurent prudents et affirment que la position du genre pourrait changer fortement au fur et à mesure que les restes seront mieux analysés et compris.

Culture Populaire 
 Dreadnoughtus apparaît dans le jeu Jurassic World Evolution.
 Dreadnoughtus apparaît dans le film Jurassic World dans un hologramme dans le Centre de la Découverte.
 Dreadnoughtus apparaît dans le film Jurassic World: Fallen Kingdom en tant qu'embryon viable à la fin du film.

Annexes

Lien externe 
 Dreadnoughtus : autopsie d'un géant sur le site de Québec Science

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Lithostrotia
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2014